VOR steht für: 
 Verkehrsverbund Ost-Region, Nahverkehr in der Ost-Region Österreichs (Wien, Niederösterreich und Burgenland)
 Vermessungsoberrat, siehe Regierungsrat (Deutschland)
 Verwaltungsoberrat, eine Amtsbezeichnung für Beamte 
 VHF Omnidirectional Radio Range, Drehfunkfeuer für die Flugnavigation
 Vestibulookulärer Reflex, ermöglicht als Hirnstammreflex eine stabile visuelle Wahrnehmung auch bei plötzlicher Kopfbewegung
 Voice of Russia, staatlicher russischer Rundfunk-Auslandsdienst
 Volvo Ocean Race, Segelregatta
 VOR (Motorradhersteller)

vor steht für: 
 Voro (Sprache) (ISO-639-3-Code), Volta-Kongo-Sprache in Adamawa (Bundesstaat), Nigeria

Siehe auch:

Abkürzung